Hermópolis (‘la ciudad de Hermes’) es el nombre helenizado de dos ciudades del antiguo Egipto, en donde se veneraba al dios Dyehuty, el Hermes griego: 

 Hermópolis Magna, la capital del nomo XV del Alto Egipto.  
 Hermópolis Parva, la capital del nomo VII del Bajo Egipto.